Lederle steht für:
 (2444) Lederle, Asteroid des mittleren Hauptgürtels
 Lederle Laboratories, ehemaliger Pharmahersteller (u. a. Piperacillin), Teil von American Cyanamid

Lederle ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Lederle (1874–1931), deutscher Verwaltungsjurist

 Karl Josef Lederle (1799–1841), badischer Amtmann
 Neville Lederle (1938–2019), südafrikanischer Automobilrennfahrer
 Sena Jurinac-Lederle (1921–2011), jugoslawisch-österreichische Opernsängerin, siehe Sena Jurinac
 Trudpert Lederle (1922–2002), deutscher Astronom
 Werner Lederle (1905–1977), deutscher Verwaltungsjurist, Oberbürgermeister von Neustadt/Weinstraße